Esistono più comuni francesi con questo nome

La Chassagne (Giura)
Chassagne – Puy-de-Dôme